Mongolisk kan ha avse:

Mongoler – ett folkslag som bor främst i dagens Mongoliet
Mongoliska – ett mongolspråk
Mongoliet – en stat belägen i det inre av Asien

Se även
 Inre Mongoliet – en mongolisk autonom region i norra delen av Folkrepubliken Kina
Mogulriket – ett indiskt kejsardöme 1526–1858